Maple Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Maple Valley Township (Iowa)
 Maple Valley Township (Montcalm County, Michigan)
 Maple Valley Township (Sanilac County, Michigan)